Le tournoi de tennis de Manchester est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute du 5 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Hobbs, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cynthia Sieler-Doerner et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Manchester
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Manchester
Tennis en Angleterre en 1979
Tennis en juin 1979